Irányított körmentes gráf (Directed Acyclic Graph)
 1,2-diacil-glicerol: másodlagos jelátvivő anyag eukarióta sejtekben
 Hadosztály tüzércsoport (Division Artillery Group)